Calydon (stad), oud-Griekse stad
Calydon (geslacht), een geslacht van boktorren